У́лица Двадца́того Партсъе́зда — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица XX Партсъезда — улица в Липецке.
 Улица XX Партсъезда — улица в Омске.

Украина 
 Улица XX Партсъезда — улица в Донецке.